Oud-Heverlee Leuven neemt in het seizoen 2017/18 deel aan de Proximus League en Croky Cup.

Spelerskern

Technische staf

Uitrustingen
Shirtsponsor: King Power
Sportmerk: Vermarc

Transfers

Zomer

Winter

Proximus League

Wedstrijden

Overzicht

Klassement
Eerste periode

Tweede periode

Totaalklassement

PO II: Play-off II, PO III: Play-off III

Croky Cup

Statistieken

Afbeeldingen

Belgische voetbalclub 2017/18
Oud-Heverlee Leuven naar seizoen